Thone est un patronyme porté notamment par :

 Charles Thone (1924-2018), homme politique républicain américain ;
 Georges Thone (1897-1972), industriel belge et militant wallon.